Чемпіонат Німеччини з хокею 1997 — 80-ий чемпіонат Німеччини з хокею, третій сезон Німецької хокейної ліги, чемпіоном став Адлер Мангейм.

Регулярний сезон (1 раунд) 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, В = перемоги, Н = нічиї, П = поразки, ПО = поразки в овертаймі, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

2 раунд (1-6 місця)

2 раунд (7-16 місця) 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, В = перемоги, Н = нічиї, П = поразки, ПО = поразки в овертаймі, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Втішний раунд

1 раунд 
 Дюссельдорф ЕГ — ХК Ратінген 5:1, 5:3, 2:0, 6:2
 «Швеннінгер Вайлд Вінгс» — Нюрнберг Айс Тайгерс 4:1,	2:3, 6:1, 5:3, 11:3
 Аугсбург Пантерс — Ганновер Скорпіонс 7:1, 2:1, 5:4, 5:3
 «Франкфурт Ліонс» — Кауфбойрен Адлер 3:2, 3:6, 4:3, 3:6, 2:5, 1:4

2 раунд 
 Ганновер Скорпіонс — Нюрнберг Айс Тайгерс 4:6, 4:6, 5:2, 2:5
 «Франкфурт Ліонс» — ХК Ратінген 6:1, 5:4, 5:3

Перехідні серії 
 ХК Нойвід — ХК Ратінген 2:4, 3:10
 Ганновер Скорпіонс — Ердінг 10:2, 9:5

Плей-оф

Чвертьфінали 
 Адлер Мангейм — Крефельдські Пінгвіни 4:1, 4:1, 8:4
 Кассель Гаскіс — Розенгайм 6:1, 4:1, 5:4
 Айсберен Берлін — Берлін Кепіталс 4:3, 3:4, 5:0, 4:1
 ЕВ Ландсгут — Кельнер Гайє 3:6, 4:3, 4:2, 3:1

Півфінали 
 Адлер Мангейм — ЕВ Ландсгут 7:5, 4:2, 4:3
 Кассель Гаскіс — Айсберен Берлін 4:2, 4:5, 6:3, 3:1

Фінал 
 Адлер Мангейм — Кассель Гаскіс 5:4, 5:2, 4:2

Склад чемпіонів 
Адлер Мангейм:
 Воротарі: Йоахім Аппел, Майк Розаті
 Захисники: Гарольд Крейс, Пол Стантон, Крістіан Лукес, Роберт Нарделла, Александер Ердманн, Штефан Ріхер, Мартін Ульріх, Майк Піллігрімс
 Нападники: Стів Торнтон, Маріо Ґеріґ, Павел Гросс, Дейв Томлінсон, Денієл Кербер, Роберт Ціметта, Франсуа Ґей, Йохен Гехт, Флоріан Келлер, Тілл Фезер, Філіпп Бозон, Томмі Хартогс, Александер Серіков, Крістіан Пуже, Дітер Кальт, Пол Бералдо
 Тренери: Ленс Нетері

Література 
 Stephan Müller, Deutsche Eishockey Meisterschaften, Print on Demand, 2000, ISBN 3-8311-0997-4
 Steffen Karas, 100 Jahre Eishockey in Berlin, Verlag Jeske / Mader, 2008, ISBN 978-3-931624-57-6

Джерела 
 Хокейний архів 1997 

Чемпіонат Німеччини з хокею
Німеччина
Німеччина
1996 у німецькому спорті
1997 у німецькому спорті